Pigeon Lake (engl. für „Tauben-See“) heißen folgende Seen:

in Kanada:
 Pigeon Lake (Alberta)
 Pigeon Lake (Kawartha Lakes), in Ontario
in den Vereinigten Staaten:
 Pigeon Lake (Minnesota) in der Collinwood Township (Meeker County)
 Pigeon Lake (Wisconsin) im Manitowoc County